Андроме́да может означать:
 Андромеда () — персонаж античной мифологии. Ей посвящены:
 «Андромеда» — трагедия Софокла.
 «Андромеда» — утраченная трагедия Еврипида (была поставлена вместе с трагедией «Елена», 412 год).
 «» — трагедия Пьера Корнеля (Бургундский отель, 1650).
 «» — картина Рембрандта (ок. 1630, Королевская галерея Маурицхёйс).
 «Андромеда» — симфоническая поэма Огюсты Олмэ (1883).
 «Андромеда» — драматическая кантата Сирила Рутэма (1905).

Астрономия 
 Андромеда () — созвездие северного полушария звёздного неба. Содержит спиральную галактику Туманность Андромеды (Мessier31), видимую невооружённым глазом и известную с Xвека. См. также Список звёзд созвездия Андромеды и Подгруппа Андромеды.

 «Андромеда» — научно-фантастический роман американского астрофизика Фреда Хойла.
 «» — телесериал по сценарию Фреда Хойла (Великобритания, 1961).
 «» — ремейк телесериала 1961 года (Италия, 1972).
 «Андромеда» — научно-фантастический телесериал (США—Канада, 5 сезонов, 2000—2005).
 «» — телевизионный фильм на основе сериала 1961 года (Великобритания, 2006).

Ботаника 
 Андромеда () — Подбел, род вечнозелёных низкорослых кустарников семейства Вересковые.
 Андромеда болотная (), подбел болотный — Хамедафне, монотипный род многолетних растений семейства Вересковые.
  (Подбел кассиниелистный) и  (Подбел красивый) — Зеновия, монотипный род полувечнозелёных кустарников семейства Вересковые.

Другое 
 «Андромеда» — система мониторинга, позволяющая узнать точное местонахождение объекта.
 «Андромеда» — интеллектуальный турнир для школьников на базе игры «Что? Где? Когда?».
 «Андромеда-Д» — российская автоматизированная система управления войсками.
 «» — список кораблей британского Королевского флота с таким названием.
 Andromeda Software Development — греческая демогруппа, основанная в 1992 году.
 «Andromeda» — сингл группы  из альбома .
 Mass Effect: Andromeda — компьютерная игра в жанре ролевого боевика, разработанная студией BioWare.

См. также